Nemzeti Bajnokság I 2021/2022 − 77. sezon mistrzostw Węgier w piłce siatkowej zorganizowany przez Węgierski Związek Piłki Siatkowej (Magyar Röplabda Szövetség, MRSZ). Zainaugurowany został 14 października 2021 roku i trwał do 8 maja 2022 roku.

Rozgrywki odbywały się na dwóch poziomach. W extralidze uczestniczyło osiem najlepszych zespołów poprzedniego sezonu. W NB I Lidze natomiast brało udział dziewięć drużyn: te, które w poprzednim sezonie zajęły miejsca 9-13, zwycięzca grupy wschodniej NB II, tj. , nowy uczestnik, który uzyskał licencję – , a także dwie węgierskie reprezentacje młodzieżowe (U-19 i U-17).

Extraliga składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off. W fazie zasadniczej drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Faza play-off obejmowała ćwierćfinały, półfinały o miejsca 1-4 i o miejsca 5-8 oraz finały i mecze klasyfikacyjne o miejsca 3., 5. i 7.

Po raz trzeci mistrzem Węgier został , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął klub .

System rozgrywek

Extraliga 
Extraliga w sezonie 2021/2022 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off obejmującej ćwierćfinały, półfinały o miejsca 1-4 i o miejsca 5-8 oraz finały i mecze o miejsca 3., 5. i 7.

W fazie zasadniczej osiem drużyn rozegrało między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Miejsce zajęte przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej decydowało o kolejności wyboru przeciwnika w ćwierćfinałach fazy play-off. Drużyny z miejsc 1-4 decydowały z kim z zespołów 5-8 utworzą pary ćwierćfinałowe, z tym że jako pierwszy wyboru dokonywał zwycięzca fazy zasadniczej itd. Ostatnią parę utworzyła drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła 4. miejsce z tą, która nie została do tego momentu wybrana.

Zwycięzcy w parach ćwierćfinałowych awansowali do półfinałów, natomiast przegrani grali o miejsca 5-8. Pary półfinałowe zarówno o miejsca 1-4, jak i o miejsca 5-8 tworzone były na podstawie miejsc z fazy zasadniczej, tj. pierwszą parę utworzyły drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła najwyższe miejsce spośród drużyn uczestniczących w półfinałach oraz ta, która zajęła najniższe miejsce, drugą parę – dwa pozostałe zespoły.

Zwycięzcy w parach półfinałowych o miejsca 1-4 walczyli o mistrzostwo Węgier w finałach, przegrani natomiast rywalizowali o 3. miejsce. Zwycięzcy w parach półinałowych o miejsca 5-8 grali o 5. miejsce, przegrani natomiast – o 7. miejsce.

Rywalizacja we wszystkich rundach fazy play-off toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce.

Zespół, który zajął 8. miejsce, spadł do NB I Ligi.

NB I Liga 
NB I Liga w sezonie 2021/2022 składała się z fazy zasadniczej oraz drugiej fazy, w której drużyny podzielone zostały na dwie grupy.

W fazie zasadniczej uczestniczyło dziewięć zespołów, w tym dwie węgierskie reprezentacje młodzieżowe (U-19 i U-17). Drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe), z wyjątkiem reprezentacji młodzieżowych, które grały tylko po jednym spotkaniu. Niezależnie od zajętego miejsca nie brały one udziału w drugiej fazie i nie podlegały ostatecznej klasyfikacji.

Cztery najlepsze zespoły fazy zasadniczej trafiły w drugiej fazie do grupy 1-4, natomiast pozostałe (wyłączając reprezentacje młodzieżowe) do grupy 5-7. W ramach grup drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Zespoły drugą fazę rozpoczynały z liczbą punktów przedstawioną w poniższej tabeli.

Zwycięzca w grupie 1-4 awansował do extraligi. Drużyna, która zajęła ostatnie miejsce w grupie 5-7 spadła natomiast do NB II.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 Do 7 grudnia 2021 roku Rákosmente Party•CO występował pod nazwą Gamma Rákosmente.
 Do 1 kwietnia 2022 roku Kistext Party•CO występował pod nazwą Kistext SE.

Extraliga

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do trzech zwycięstw)

III runda

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

NB I Liga

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Grupa 1-4

Tabela wyników

Tabela

Grupa 5-7

Tabela wyników

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Węgrzech
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 na Węgrzech
2022 na Węgrzech